ФАП:

 Фельдшерско-акушерский пункт
 ФАП () — сербский производитель большегрузных автомобилей.
 Федеральные авиационные правила
 ФАП 362 «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации»
 Фонд Андрея Первозванного